Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Миграция 
По итогам 2008 года из республики выехало 16 552 человека, прибыло — 13 319 человек, то есть миграционное снижение населения составило — 3 233 человека. Основная часть миграции приходится на смену постоянного места жительства в пределах Российской Федерации. На международную миграцию приходятся 523 прибывших (преимущественно из республик бывшего СССР) и 157 выбывших.

Распределение населения по территории 
По состоянию на 1 января 2009 года, городское население республики составило — 1 036 711 человек и 491 777 — сельское.

Численность и плотность населения по городам республиканского подчинения.

Численность и плотность населения по муниципальным районам.

Национальный состав

Динамика национального состава

По городам и районам 
Национальный состав, по результатам переписи 2002 года, по муниципальным образованиям Удмуртии:

Удмурты 

Доля удмуртов в населении республики по результатам переписей:

Удмурты — коренной народ Удмуртии, по результатам переписи 2010 года, в республике проживало 410 584 удмуртов (около 30 % населения). Они один из наиболее крупных финно-угорских народов, по численности удмурты стоят на пятом месте, уступая венграм, финнам, эстонцам и мордве. Удмуртский язык назвали родным лишь 58,7 % удмуртов.

Самая большая доля удмуртов (более 80 %), по переписи 2002 года, зафиксирована в Шарканском и Алнашском районах республики, самая маленькая (менее 10 %) — в Камбарском и Каракулинском районах.

Для удмуртского населения, особенно городского, нередки смешанные удмуртско-русские браки, что может выступать как фактор ассимиляции. Современная удмуртская молодёжь демонстрирует лояльное отношение к смешанным бракам.

Русские 

Доля русских в населении республики по результатам переписей:

Русские () — крупнейший этнос России, по результатам переписи 2010 года, в республике проживало 912 539 русских (60,1 % населения). Массовое проникновение русских на земли современной Удмуртии началось со второй половины XVII века. В этот период появляются первые населённые пункты со смешанным русско-удмуртско-татарским населением. Активизировалось миграционное движение русских крестьян с территории соседних Вятки и Перми в центральные и северные районы региона, в том числе довольно многочисленные группы старообрядцев.

Самая большая доля русских (более 80 %) в городах Сарапул, Воткинск и Камбарском районе республики, самая маленькая — в Шарканском и Алнашском районах.

Татары 

Доля татар в населении республики по результатам переписей:

Татары () — второй по численности народ России, по результатам переписи 2010 года, в республике проживало 98 831 татар (6,9 % населения). Большинство (85,6 %) татар Удмуртии проживает в пяти городах: Ижевск, Сарапул, Можга, Глазов и Воткинск, в сельской местности самая большая доля татар в Юкаменском районе (19,5 %). Татары северных районов Удмуртии образуют этнотерриториальную группу чепецких татар.

Марийцы 

Марийцы () — один из коренных народов Поволжья, по результатам переписи 2010 года, в республике проживало 8067 марийцев (0,6 % населения). Самая большая доля марийцев в Каракулинском и Граховском районах республики.

Евреи 

Также см.: 

Евреи () — народ семитской группы с широким диаспорным расселением. Евреи в Удмуртии проживают с 1830-х годов. В лексике идишеговорящих удмуртских евреев были зафиксированы заимствования из удмуртского и татарского языков.

По результатам переписи населения 2010 года евреев в Удмуртской Республике насчитывалось 717 человек (0,05 % населения).

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» в Удмуртии выбрали 33 % опрошенных, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 29 %, «не верю в бога» — 19 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 5 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 4 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 2 %, «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» — 2 %, «Исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство)» — 0 %. Остальные — меньше 1 %.

Населённые пункты 
В 6 городах и 5 посёлках городского типа проживает 68 % населения Удмуртии, в том числе 40 % в столице — городе Ижевске.

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Сельская местность 
В сельской местности проживает немногим более 30 % населения республики, самая высокая плотность населения (более 20 чел/км²) в Завьяловском, Малопургинском, Камбарском и Алнашском районах.

Урбанизация

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Ссылки 
 Доклад о результатах эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по итогам 2008 года

Удмуртия